Inheritance o La Volta delle Anime – romanzo di Christopher Paolini del 2011
 Inheritance – album di Adrian Legg del 2004
Una madre per Data (Inheritance) – episodio della settima stagione di Star Trek: The Next Generation

Cinema 
 Inheritance – film del 1915 diretto da Clem Easton
 Inheritance – film del 1920 diretto da Wilfred Noy
 Inheritance – documentario del 2006 diretto da James Moll
 Inheritance – film del 2012 diretto da Hiam Abbass
 Inheritance – film del 2017 diretto da Laura E. Davis e Jessica Kaye
 Inheritance – film del 2020 diretto da Vaughn Stein

Pagine correlate 
The Inheritance